Ла Меса де Сан Хуан има више значења:

 Ла Меса де Сан Хуан (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Меса де Сан Хуан (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику